Saint-marcellin, formatge de pasta tova amb pell florida francès elaborat amb llet de vaca a la regió del Delfinat (sud-est de França) 
 Saint-Marcellin (Isèra), municipi francès al departament de l'Isèra (regió del Roine-Alps) 
 Saint-Marcellin-en-Forez, municipi francès al departament del Loira (regió de Roine-Alps) 
 Saint-Marcellin-lès-Vaison, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença)
 Cantó de Saint-Marcellin, cantó del departament francès de la Isèra (regió de Roine-Alps)